Dogbo steht für:
 Dogbo (Sprache), eine westafrikanische Sprache
 Dogbo-Tota, Kommune im Département Couffo in Benin
 Dogbo (San-Pédro), eine Unterpräfektur im Département de San-Pédro in der Elfenbeinküste 

Dogbo ist der Name von:
 Ignace Bessi Dogbo (* 1961), ivorischer Geistlicher und Erzbischof von Korhogo
 Dogbo Blé Brunot, beninischer General

Siehe auch:
 Dogboe